Крейчик () — чеське прізвище. Відомі носії:
 Йозеф Крейчик (1885–1957) — австрійський шахіст.
 Якуб Крейчик (1991) — чеський хокеїст.

Чеські прізвища